Lachner:
 Franz (Paul) Lachner
 Ignaz Lachner
 Józef Lachner (1907, Barcice – 1990), nauczyciel, społecznik, folklorysta, malarz, muzyk